Parsifal est le nom allemand de Perceval, héros de la légende arthurienne.

Œuvres

 Parsifal est un opéra en trois actes de Richard Wagner (1882) ;
 Parsifal est un film de Mario Caserini, sorti en 1909 ;
 Parsifal est un film de Mario Caserini, sorti en 1912 ;
 Parsifal est un film de Daniel Mangrané et Carlos Serrano de Osma (1951), basé sur l'opéra ;
 Parsifal est un film de Hans-Jürgen Syberberg (1982), basé sur l'opéra ;
 Parsifal (1973) est une série d'œuvres sur papier de l'artiste plasticien allemand Anselm Kiefer.

Histoire du  
 Parsifal est un réseau de la Résistance intérieure française ;
 Parsifal, alias Geoffrey Parker, est un agent britannique du SOE durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Le plan Parsifal est un projet de réseau stay-behind français, durant la guerre froide.

Toponyme 

 Le lac Parsifal, aux Îles Kerguelen ;
 Le Parsifal College, campus londonien de l'école de management ESCP Europe.

Divers 
 Le train Parsifal était une relation Trans-Europ-Express reliant Paris à Dortmund via Namur, Liège et Cologne ;
 La Mosaïque Parsifal, roman d'espionnage de Robert Ludlum (1982).

Voir aussi 
 Parzival, roman en vers de la littérature courtoise allemande, écrit par Wolfram von Eschenbach probablement au début du .
 Perceval (homonymie).